Il doppio del Milan Indoor 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Adams e John-Laffnie de Jager erano i detentori del titolo, ma de Jager ha deciso di non partecipare quest'anno.
Solo Adams ha partecipato facendo coppia con Marius Barnard, ma si è ritirato nel 1º turno durante il match contro Julien Boutter e Fabrice Santoro.

Paul Haarhuis e Sjeng Schalken hanno battuto in finale 7–6(5), 7–6(4), Johan Landsberg e Tom Vanhoudt.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Dominik Hrbatý (primo turno)
  David Adams /  Marius Barnard (primo turno, ritirato)

  Michael Hill /  Jeff Tarango (semifinali)
  Johan Landsberg /  Tom Vanhoudt (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Milan Indoor 2001
ATP Tour 2001